HP poate fi:

 HP Foods, producător de mâncare din Birmingham, RU
 Sosul HP, produs anterior de HP Foods
 Handley Page, companie de aeronave
 Haptoglobina, o proteină
 Harry Potter, serie de cărți
 Hensel Phelps, companie americană de construcții
 Helicobacter Pylori, o bacterie care infectează mucoasa stomacului și a duodenului
 Hewlett-Packard, companie de IT din SUA
 Himachal Pradesh, un stat din India, codul ISO 3166-2:IN
 Hindustan Petroleum, companie petrolieră din India
 Huffington Post, un ziar online
 Bayview-Hunters Point, San Francisco, California
 hp-unitate de mǎsurǎ a puterii mecanice echiv în sistemul internațional MKS cu 1100watti

Legături externe 
  „HP” la acronymfinder.com